NZW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Weymouth Nas (Massachusetts) (Stati Uniti)